Мамаду Дембеле (; , Каес, Французский Судан — , Бамако, Мали) — малийский  и государственный деятель, премьер-министр Мали (1986—1988).

Биография 
В 1955 г. окончил Академию Бордо с присуждением степени бакалавра в области экспериментальных наук, в 1966 г. получил докторскую степень и сертификат в области специализированных хирургических исследований в Университете Нанси.

Спустя 8 лет он стал ассистентом по общей хирургии и с 1974 по 1984 г. преподавал в Национальной медицинской школе Мали. Также являлся директором больницы Кати (1967—1971), а затем больницы Пойнт G (1981—1984).

Являлся ведущим малайским хирургом. Ввел в практику ряд операций по поводу осложнений плевро-легочного туберкулеза, травм грудной клетки, в области хирургии перикардита и онкологических заболеваний. Впервые в Мали выполнил пневмонэктомию и перикардэктомию. Автор публикаций в африканских и международных научных журналах. Являлся членом Французского общества хирургов и Международного колледжа хирургов.

Как один из руководителей Демократического союза малийского народа (ДСМН) считается ответственным за репрессии против участников студенческих движений 1979—1980 гг.

В 1984—1986 гг. — министр здравоохранения.

В 1986—1988 гг. — премьер-министр Мали.

Затем перешел на работу во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), был представителем ВОЗ в Демократической Республике Конго (1990—1993) и в Сенегале (1993—1996). Также являлся секретарем по внешним связям Центрального исполнительного бюро ДСМН.

Награды и звания 
Великий офицер Национального ордена Мали (посмертно), кавалер национальной медали за заслуги в области здравоохранения. Кавалер ордена Почётного легиона и Большого креста ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Примечания

Источники 
 http://bamada.net/deces-du-pr-mamadou-dembele-une-bonne-ame-tire-sa-reverence
 http://maliactu.info/biographie/obseques-de-feu-pr-mamadou-dembele-des-honneurs-dignes-du-rang-de-lillustre-defunt

Премьер-министры Мали
Министры здравоохранения Мали